Moskwa jest największym miastem Rosji, a także miejscem, w którym znajdują się najwyższe wieżowce w Europie, w tym najwyższe kolejno Basznia Fiedieracyja, Oko, oraz Mercury City Tower. Spośród kilkunastu obecnie stojących wieżowców, wszystkie poza gmachem Gazpromu zostały wybudowane w dwóch charakterystycznych okresach.

Pierwszym są lata 50. w których powstało tzw. Siedem Sióstr. Jest to siedem budynków wybudowanych w stylu socrealistycznym, które miały pokazywać potęgę ZSRR. Najwyższa z sióstr była w latach 1953-2005 najwyższym budynkiem w mieście i kraju oraz najwyższym budynkiem użyteczności edukacyjnej na świecie. Spośród tych siedmiu sióstr – do których obecnie zalicza się jako ósmą Triumph Palace – sześć ma ponad 150 metrów wysokości.

Drugi okres trwa od początku dwudziestego pierwszego wieku do chwili obecnej.

Ogólnie w całym mieście 25 budynków ma ponad 150 metrów wysokości,  około 70 budowli – ponad 100 metrów. W trakcie budowy jest około 10 kolejnych przekraczających 150 metrów oraz 36 ponad 100-metrowych.

Wieżowce w Moskwie przekraczające 120 metrów

Wybrane budynki w budowie przekraczające 130 metrów 

* – budowa wstrzymana

Uwagi

Zobacz też 
 lista najwyższych budynków na świecie

Przypisy 

 
Moskwa
Moskwa